Надежда Демьяновна Кошик () — передовик советского сельского хозяйства, звеньевая колхоза имени XVII партсъезда Лиховского района Днепропетровской области, Герой Социалистического Труда (1947).

Биография 
Родилась 23 октября 1923 года в селе Мишурин Рог Верхнеднепровского района (ныне в Днепропетровской области) в многодетной семье украинского крестьянина.

В 1937 году завершила обучение в седьмом классе сельской школы. Трудоустроилась в колхоз «Незаможник» (позднее — колхоз XVII партсъезда). Работала в полеводческой бригаде.

В период Великой Отечественной войны (с 1941 по 1943 годы) находилась на оккупированной гитлеровцами территории.

После освобождения, вновь стала трудиться в колхозе. В 1944 году ей доверили право возглавить молодёжное звено полеводческой бригады по выращиванию кукурузы. В 1945 году был получен высокий урожай кукурузы. А в 1946 году на площади 3 гектара было собрано 70,3 центнера с гектара кукурузы. Звено стало передовым.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 марта 1947 года за получение высоких показателей в сельском хозяйстве Надежде Демьяновне Кошик было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот».

Проживала и работала в одном населённом пункте. Продолжала трудиться в колхозе до выхода на заслуженный отдых.

Умерла 22 декабря 1999 года, похоронена на сельском кладбище.

Награды 
 Медаль «Серп и Молот» (19.03.1947);
 орден Ленина (19.03.1947);
 другие медали.

Примечания

Литература 
 Шевченко С., Кучеров Е. Дорошин С. Трудовая слава Днепропетровщины. Днепропетровск, 2013 год.

Ссылки 
 

Полеводы
Звеньевые колхозов